Manfred Oehmichen ist der Name folgender Personen:

* Manfred Oehmichen (Ingenieur) (1910–2002), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer 
 Manfred Oehmichen (Mediziner) (* 1939), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer